Anden etape af Tour de France 2012 var en 207,5 km lang flad etape. Den blev kørt mandag den 2. juli fra Visé til Tournai i Belgien.

 Etape: 2. etape
 Dato: 2. juli
 Længde: 207,5 km
 Gennemsnitshastighed: 41,922 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Soignies) 
Efter 153 km

Bjergspurt (Côte de la Citadelle de Namur) 
4. kategori stigning på Côte de la Citadelle de Namur, efter 82,5 km (188 m; 2,1 km à 4,5 %)

Resultatliste

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 02

en:2012 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 2